To Be Continued peut se rapporter à :

 To Be Continued, un album d'Isaac Hayes sorti en 1970 ;
 To Be Continued, un album d'Elton John sorti en 1990 ;
 To Be Continued, un film sorti en 2008.